Branice kan syfta på följande platser:

Polen 

 Branice (kommunhuvudort), Opole vojvodskap, Powiat głubczycki, 
 Branice (kommun), Opole vojvodskap, Powiat głubczycki,

Tjeckien 

 Branice (ort), Södra Böhmen, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar